Хенес има више значења:

 Хенес, Лас Хемелас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хенес (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику